L'ordre des Lamiales regroupe des plantes dicotylédones, dont la définition varie avec le progrès des découvertes scientifiques.

Caractéristiques 
Bien que l'ordre soit nettement plus hétérogène qu'il ne l'était sous le système de classification de Cronquist, les Lamiales étendus reposent sur un nombre important de caractères techniques et moléculaires communs à toutes ses familles. Par exemple, les glucides sont stockés sous forme d'oligosaccharides plutôt que d'amidon, les feuilles ont des stomates spécialisés et les plantes produisent souvent des flavones oxygénées et d'autres produits chimiques uniques. D'autres caractères plus facilement reconnaissables sont les feuilles généralement opposées, la présence fréquente de poils glanduleux et les fruits majoritairement capsulaires.

De nombreux membres de l'ordre ont des fleurs à symétrie bilatérale (corolles de forme irrégulière avec un seul plan de symétrie), avec moins d'étamines que de pétales. Chez de nombreuses espèces, la corolle a deux lèvres, la supérieure est composée de deux pétales et l'inférieure est composée de trois. Le nombre de pétales sur chaque labelle n'est parfois pas apparent. Les lèvres peuvent être de la même taille, ou une peut être sensiblement plus grande. Un renflement vers le haut, le palais, dans la partie centrale de la lèvre inférieure est prononcé chez certaines espèces, comme le mufflier (Antirrhinum majus), chez qui il ferme la gorge de la corolle. La base de la corolle peut avoir un éperon sailliant vers l'arrière, comme dans La Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis) ; cet éperon est le lieu de production du nectar.

Liste des familles

Classification de Cronquist (1981) 
En  l'ordre des Lamiales comprenait 4 familles:
 famille Boraginacées ou Borraginacées (famille de la bourrache)
 famille Lamiacées ou Labiées (famille des menthes)
 famille Lennoacées
 famille Verbénacées (famille des verveines)

La classification phylogénétique en a modifié la composition.

Classification APG (1998) 
En , l'ordre des Lamiales comprenait 21-22 familles :

ordre Lamiales

NB: la familie en "[+ ...]" est optionnelle

Classification APG II (2003) 
En , l'ordre des Lamiales comprenait 21 familles :

ordre Lamiales

La  incorpore les Avicenniaceae aux Acanthaceae, et le genre Buddleja et les Myoporaceae aux Scrophulariaceae.

Classification APG III (2009) 
En  l'ordre des Lamiales comprend 23 familles :

ordre Lamiales Bromhead (1838)

Classification APG IV (2016) 
En  l'ordre des Lamiales comprend 26 familles :

ordre Lamiales

Un cladogramme possible (simplifié) (selon l'Angiosperm Phylogeny Group), qui est encore sujet à des incertitudes, ressemble à ceci :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Glossaire de botanique

Liens externes 
 
 
 
 
 

 

Ordre de plantes (nom scientifique)